Eichhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Eichhammer (* 1952), deutscher Kameramann
 Lukas Eichhammer (* 1990), deutscher Rapper und Schauspieler
 Michael Eichhammer (* 1972), deutscher Buchautor und Journalist